Македонски новини може да се отнася за:

 „Македонски новини“, български вестник, издаван в Шумен в 1895 година;
 „Македонски новини“, български вестник, издаван в Горна Джумая в 1929 – 1932 година;
 „Македоника Неа“, гръцки вестник, чието име се превежда като Македонски новини, издаван в Солун от 1924 до 1934 година.